Долганов — русская фамилия. Известные носители:

 Долганов, Александр Васильевич (1944—2011) — советский и российский промышленный и государственный деятель.
 Долганов, Анатолий Иванович (род. 1941) — епископ Русской православной церкви.
 Долганов, Виталий Иванович (1901—1969) — советский ландшафтный архитектор, градостроитель.
 
 Долганов, Иван Иосифович (1923—1956) — Герой Советского Союза.

 Долганова, Ирина Валерьевна (род. 1949) — советская и российская актриса.

См. также 
 Долганово
 Долганы